Mandorfer ist der Familienname von

 August Mandorfer (* 1933), österreichischer Straftäter
 Peter Mandorfer (1885–1953), österreichischer Politiker